Tikkoun ou Tikoun (hébreu : תיקון « réparation », « amélioration », « ajustement ») peut faire référence à :

 Tikkoun Olam, le concept juif de « réparation du monde » par l'homme via notamment ses bonnes actions ;
 Tikkoun Haklali, le rituel de pénitence institué par Rabbi Nahman de Bratslav ;
 , un magazine bimensuel de politique et culture d'un point de vue  juif progressiste ;
 Tiqqun, une revue philosophique française ;
 Tikkoun, un livre utilisé pour apprendre à chanter les sections hebdomadaires de la Torah ;
 Tikkoun Hatzot, une prière de lamentation sur la destruction du Temple instituée par les Sages du Talmud et particulièrement appliquée par les Kabbalistes ;
 un office synagogal se tenant de la nuit au du petit matin lors du septième jour de Pessa'h, de Chavouot, de Hoshanna Rabba et du sept adar ;
 Tikkoun, une série télévisée.

Notes et références 

Judaïsme